Frommel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Ludwig Frommel (1789–1863), tysk konstnär
 Emil Frommel (1828–1896), tysk präst och författare
 Gaston Frommel (1862–1906), schweizisk teolog och filosof
 Max Frommel (1830–1890), tysk evangelisk teolog
 Richard Frommel (1845–1912), tysk gynekolog

Tyska efternamn